Feuerwalze bezeichnet:

 Feuerwalze (Militär), militärische Angriffstaktik
 Feuerwalze (Brand), auf breiter Front voranschreitender Brand
 Feuerwalze (Film), US-amerikanische Abenteuerkomödie (1986)
 Feuerwalze, Tier aus der Ordnung der Feuerwalzen (Pyrosomida)